Краснопартизанское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Краснопартизанское — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2009 г.

Россия 
 Краснопартизанское — село в Павловском районе Краснодарского края.

См. также 

 Краснопартизанск
 Червонопартизанское